Ла-Невіль-о-Жут (фр. La Neuville-aux-Joûtes) — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Арденни. 
 Жут (хорв. Žut) — безлюдний острів в хорватській частини Адріатичного моря.
 Фонтенуа-ла-Жут (фр. Fontenoy-la-Joûte) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель.